Сире́невый бульвар — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Сиреневый бульвар — улица в Екатеринбурге.
 В Москве:
 Сиреневый бульвар — улица в Восточном административном округе.
 Сиреневый бульвар — улица в Троицке.
 Сиреневый бульвар — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Сиреневая улица
 Сиреневый проезд (Липецк)